

Patronyme 

 Flavien Nouhaillaguet (1989-), joueur français de rugby à XV ;
 Geoffrey Nouhaillaguet (1991-), joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme